Гальяно (, ) — итальянская фамилия. 

Известные носители:
 Гальяно, Джон (род. 1960) — английский модельер, работавший для парижских модных домов Givenchy (1995) и Christian Dior (1996—2011).
 Гальяно, Кристоф (1967) — французский дзюдоист.
 Гальяно, Марко да (1575—1642) — итальянский певец и композитор раннего барокко, сыгравший важную роль в становлении оперы как жанра.
 Гальяно, Ришар (род. 1950) — французский аккордеонист и композитор, ученик Астора Пьяцоллы.
 Гальяно, Фил (1941—2016) — американский бейсболист.

Топонимы:
 Гальяно-Атерно — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.
 Гальяно-дель-Капо — коммуна в Италиив, в регионе Апулия, в провинции Лечче.
 Гальяно-Кастельферрато — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Энна.

 См. также
 Galliano — итальянский ликёр на растительной основе.